Майкл «Майк» Макьюэн (; 30 июля 1980, Брандон, Манитоба, Канада) — канадский кёрлингист. Чемпион Универсиады 2003 года.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 Зимние Универсиады: золото (2003).
 : бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2014), серебро (2015), бронза (2012).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2015).
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров: серебро (2001), бронза (1998).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также)

Частная жизнь 
Женат, жена — известная кёрлингистка Дон Макьюэн, чемпионка мира и Олимпийских игр, член команды скипа Дженнифер Джонс. У них один ребёнок, дочь Виенн (, род. 2015).

Окончил Университет Брандона.

Работает торговым представителем в компании Hardline Curling.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Призёры Универсиад в кёрлинге
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу